Hess puede referirse a:
 Germain Henri Hess, científico suizo, uno de los padres de la termodinámica.
 Moses Hess, filósofo alemán de origen judío, inspirador del sionismo.
 Victor Franz Hess, físico austríaco, premio Nobel de Física en 1936.
 Myra Hess, pianista británica.
 Rudolf Hess, militar alemán y líder nazi.
 Willy Hess, musicólogo y compositor suizo, conocido estudioso de Ludwig van Beethoven.

Autor de nombre científico 
 G.Hess - G. Hess fl. 1944
 H.E.Hess - Hans Ernst Hess 1920-2009.
 J.Hess - Jochen Hess fl. 2000
 Hess - Johann Jakob Hess, (1844—1883).
 L.W.Hess - Lloyd W. Hess fl. 1970
 W.M.Hess - Wilfred Moser Hess fl. 1951
 W.J.Hess - William John Hess 1934-